Simon Lambert (1982), écrivain québécois
Simon Lambert (1983), joueur québécois de hockey sur glace